Arbe kan avse:

 Arbe – ö i Kroatien, se Rab
 Arbe – stad i Kroatien, se Rab (stad)